La palabra lama puede referirse a:

Miscelánea 

 Lama (barro), cieno que queda en los fondos de los parajes donde ha habido agua largo tiempo.
 Lama (budismo); en el budismo tibetano, un maestro espiritual.
 Lama (deidad protectora) o Lamassu, deidad de la intercesión en la antigua Mesopotamia. 
 Lama (género), un género de camélidos sudamericanos, como la llama y el guanaco.
 Lama (tejido), un tipo de tela.

Divisiones administrativas

En España 
A Lama (Pontevedra), concello de la provincia de Pontevedra.
A Lama (parroquia), lugar y parroquia de dicho concello.
Lama (Láncara), lugar y parroquia del concello de Láncara.
Lama (Carballedo), lugar de la parroquia de Oleiros, concello de Carballedo.
Lama (Lagos), lugar de la parroquia de Lagos, concello de Láncara.
Lama (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Santiago de Gaioso, concello de Otero de Rey.
Lama (Villalba), lugar de la parroquia de Insua, concello de Villalba.
A Lama (Abegondo), lugar de la parroquia de Presedo, concello de Abegondo.
A Lama (Basadre), lugar de la parroquia de Basadre, concello de Agolada.
A Lama (Eidián), lugar de la parroquia de Eidián, concello de Agolada.
A Lama (Alfoz), lugar de la parroquia de Adelán, concello de Alfoz.
A Lama (Arbo), lugar de la parroquia de Arbo, concello de Arbo.
A Lama (Boborás), lugar de la parroquia de Xuvencos, concello de Boborás.
A Lama (Bóveda), lugar de la parroquia de Martín, concello de Bóveda.
A Lama (Carballino), lugar de la parroquia de A Piteira, concello de Carballino.
A Lama (Landoi), lugar de la parroquia de Landoi, concello de Cariño.
A Lama (Sismundi), lugar de la parroquia de Sismundi, concello de Cariño.
A Lama (Castro Caldelas), lugar de la parroquia de Alais, concello de Castro Caldelas.
A Lama (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Bendia, concello de Castro de Rei.
A Lama (Celanova), lugar de la parroquia de Ansemil, concello de Celanova.
A Lama (Cenlle), lugar de la parroquia de Vilar de Rei, concello de Cenlle.
A Lama (Cervantes), lugar de la parroquia de Noceda, concello de Cervantes.
A Lama (Cervo), lugar de la parroquia de Rúa, concello de Cervo.
A Lama (Pedrafita), lugar de la parroquia de Pedrafita, concello de Chantada.
A Lama (Requeixo), lugar de la parroquia de Requeixo, concello de Chantada.
A Lama (Vilaúxe), lugar de la parroquia de Vilaúxe, concello de Chantada.
A Lama (Crecente), lugar de la parroquia de Albeos, concello de Crecente.
A Lama (Dozón), lugar de la parroquia de Saa, concello de Dozón.
A Lama (Esgos), lugar de la parroquia de Santa Olaia de Esgos, concello de Esgos.
A Lama (Incio), lugar de la parroquia de Santa Mariña do Incio, concello de Incio.
A Lama (Irijo), lugar de la parroquia de Campo, concello de Irijo.
A Lama (Lalín), lugar de la parroquia de Doade, Lalín|Doade, concello de Lalín.
A Lama (Láncara), lugar de la parroquia de Souto de Ferradal, concello de Láncara.
A Lama (Lobios), lugar de la parroquia de Torno, concello de Lobios.
A Lama (Baamorto), lugar de la parroquia de Baamorto, concello de Monforte de Lemos.
A Lama (Distriz), lugar de la parroquia de Distriz, concello de Monforte de Lemos.
A Lama (Guntín), lugar de la parroquia de Guntín, concello de Monforte de Lemos.
A Lama (Reigada), lugar de la parroquia de Reigada, concello de Monforte de Lemos.
A Lama (Montederramo), lugar de la parroquia de San Cosme de Montederramo, concello de Montederramo.
A Lama (Nigrán), lugar de la parroquia de Camos, concello de Nigrán.
A Lama (Orense), lugar de la parroquia de Palmés, concello de Ourense.
A Lama (Espasantes), lugar de la parroquia de Espasantes, concello de Pantón.
A Lama (San Fiz de Cangas), lugar de la parroquia de San Fiz de Cangas, concello de Pantón.
A Lama (Serode), lugar de la parroquia de Serode, concello de Pantón.
A Lama (Siós), lugar de la parroquia de Siós, concello de Pantón.
A Lama (Parada de Sil), lugar de la parroquia de A Hedrada, concello de Parada de Sil.
A Lama (Puebla de Trives), lugar de la parroquia de A Encomenda, concello de Puebla de Trives.
A Lama (Barxa de Lor), lugar de la parroquia de Barxa de Lor, concello de Puebla del Brollón.
A Lama (Eixón), lugar de la parroquia de Eixón, concello de Puebla del Brollón.
A Lama (Ferreiros), lugar de la parroquia de Ferreiros, concello de Puebla del Brollón.
A Lama (Pinel), lugar de la parroquia de Pinel, concello de Puebla del Brollón.
A Lama (Quiroga), lugar de la parroquia de Fisteus, concello de Quiroga.
A Lama (San Cristóbal de Cea), lugar de la parroquia de Cea, concello de San Cristóbal de Cea.
A Lama (Corvelle), lugar de la parroquia de Corvelle, concello de Sarria.
A Lama (Goián), lugar de la parroquia de Goián, concello de Sarria.
A Lama (Abuíme), lugar de la parroquia de Abuíme, concello de Saviñao.
A Lama (A Cova), lugar de la parroquia de A Cova, concello de Saviñao.
A Lama (San Vitoiro de Ribas de Miño), lugar de la parroquia de San Vitoiro de Ribas de Miño, concello de Saviñao.
A Lama (Silleda), lugar de la parroquia de Rellas, concello de Silleda.
A Lama (Amandi), lugar de la parroquia de Amandi, concello de Sober.
A Lama (Gundivós), lugar de la parroquia de Gundivós, concello de Sober.
A Lama (Santiorxo), lugar de la parroquia de Santiorxo, concello de Sober.
A Lama (La Teijeira), lugar de la parroquia de Pedrafita, concello de La Teijeira.
A Lama (La Vega), lugar de la parroquia de Castromarigo, concello de La Vega.
A Lama (Vicedo), lugar de la parroquia de San Román de Vale, concello de Vicedo.
A Lama (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Sabrexo, concello de Villa de Cruces.
A Lama (Villalba), lugar de la parroquia de Árbol, concello de Villalba.
A Lama (Villamarín), lugar de la parroquia de Tamallancos, concello de Villamarín.
A Lama (Villarmayor), lugar de la parroquia de Vilamateo, concello de Vilarmaior.
A Lama (Vivero), lugar de la parroquia de Santo André de Boimente, concello de Vivero.
Lama Boa, lugar de la parroquia de Vilar de Donas, concello de Palas de Rey.
A Lama da Vila, lugar de la parroquia de Santo André, concello de Los Nogales.
A Lama de Fente, lugar de la parroquia de Santa Mariña do Castro, concello de Carballedo.
Lama de Mena, lugar de la parroquia de Negrelos, concello de Rodeiro.
A Lama de Outeiro, lugar de la parroquia de Moreda, concello de Monforte de Lemos.
Lama de Paio (Rairiz de Veiga), lugar de la parroquia de Lampaza, concello de Rairiz de Veiga.
Lama de Paio (Ribas de Sil), lugar de la parroquia de Torbeo, concello de Ribas de Sil.
Lama de Rei, lugar de la parroquia de O Mosteiro, concello de Cervantes.
A Lama do Franco, lugar de la parroquia de Moreda, concello de Monforte de Lemos.
A Lama do Outeiro, lugar de la parroquia de Rosende, concello de Sober.
Lama do Prado, lugar de la parroquia de Brosmos, concello de Sober.
A Lama do Río, lugar de la parroquia de Espasantes, concello de Pantón.
A Lama do Sobrado, lugar de la parroquia de Rosende, concello de Sober.
A Lama dos Campos, lugar de la parroquia de Rosende, concello de Sober.
Lama Forcada, lugar de la parroquia de Nogueira de Ramuín, concello de Nogueira de Ramuín.
Lama Grande, lugar de la parroquia de Romariz, concello de Abadín.
A Lama Grande, lugar de la parroquia de Espiñoso, concello de Cartelle.
Lama Má (Baños de Molgas), parroquia del concello de Baños de Molgas.
Lama Má (Arteijo), lugar de la parroquia de Loureda, concello de Arteijo.
Lama Redonda (Bóveda), lugar de la parroquia de Guntín, concello de Bóveda.
Lama Redonda (Incio), lugar de la parroquia de Foilebar, concello de Incio.
Lama Redonda (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Sindrán, concello de Monforte de Lemos.
Lama Redonda (Vivero), lugar de la parroquia de Galdo, concello de Viveiro.
Lama Retorta, lugar de la parroquia de Novelúa, concello de Monterroso.
Campo de Lama, lugar de la parroquia de Ordes, concello de Rairiz de Veiga.
A Torre de Lama, lugar de la parroquia de As Ribeiras do Sor, concello de Mañón.

En Italia 
 Lama (Taranto), fracción de Taranto.
 Lama dei Peligni, comuna de la provincia de Chieti.
 Lama Mocogno, comuna de la provincia de Módena.
 Lama Polesine, fracción de Ceregnano, en la provincia de Rovigo.
 Selci-Lama, fracción de San Giustino en la provincia de Perugia.

En Portugal 
Lama (Barcelos), freguesia del municipio de Barcelos.
Lama (Santo Tirso), freguesia del municipio de Santo Tirso.

En otros países 
 Lama (Bangladés), subdistrito ubicado en el distrito de Bandarban, región de Chittagong.
 Lama (Francia), comuna en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega, distrito de Bastia.
 Kebayoran Lama, subdistrito urbano de Yakarta Meridional, Yakarta, Indonesia.
 Pascua Lama, yacimiento aurífero en la frontera argentino-chilena.

Enlaces externos